SFL, SFl, Sfl och sfl kan avse:

 Scandinavian Ferry-Lines (SFL) – ett tidigare bolag med färjetrafik på Öresund. 
 Specialförbandsledningen (SFL) – en del av svenska Försvarsmaktens specialförband.
 Svenska facklärarförbundet (SFL) – en tidigare fackförening, se Lärarförbundet.
 Svenska futsalligan (SFL) – den högsta ligan för futsal i Sverige (en slags inomhusfotboll).
 Svenskt frikyrkolexikon (SFL) – ett svenskt lexikon.
 SFL - Slutförvar för långlivat avfall - en planerad anläggning för slutlig förvaring av använt kärnbränsle - se Slutförvaring av radioaktivt avfall i Sverige